Antonio Delfino ist der Name folgender Personen:

* Antonio M. Delfino (1853–1922), argentinischer Reeder und Makler 

Antonio Delfino steht für:
 Antonio Delfino (Schiff), Kombischiff der Reederei Hamburg Süd